IAA steht für:
 Institut für angewandte Astronomie, Russland (gebräuchliche englische Abkürzung)
 Intercultural Achievement Award, Österreich
 Internationale Automobil-Ausstellung, eine Messe in München (zuvor in Frankfurt am Main) und Hannover, ursprünglich in Berlin
 Internationale Arbeiterassoziation, auch bekannt als „Erste Internationale“
 Internationale ArbeiterInnen-Assoziation, ein Bund anarchosyndikalistischer Gewerkschaften
 International Actuarial Association, der internationale Dachverband nationaler Aktuarorganisationen
 International Advertising Association
 International Academy of Architecture
 International Academy of Astronautics
 Flughafen Igarka, ein russischer Flughafen nach dem IATA-Code
 Instituto de Astrofísica de Andalucía, ein astronomisches Institut in Spanien
 Indole-3-acetic acid, siehe Indol-3-essigsäure 
 International Alpaca Association
 Industrielle Absetzanlage, siehe Absetzbecken (Bergbau)
 Indian Association of Alberta
 Internationales Arbeitsamt, ein Organ der Internationalen Arbeitsorganisation
 Internet-Ausfuhranmeldung, siehe Ausfuhranmeldung
 Intel Application-Accelerator, eine Software
 Irish Aviation Authority, die irische Flugsicherung
 Israel Airports Authority
 Israel Antiquities Authority

IAA